Uvalde est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Uvalde, ville du comté d'Uvalde dans l’État du Texas aux États-Unis.

Prénom 
Uvalde est un prénom notamment porté par :
  (1940-), homme politique américain.